Wojciech Łubieński (1565-1640) – sekretarz królewski, kanonik gnieźnieński, krakowski, płocki
 Wojciech Łubieński (zm. 1653) – kasztelan sieradzki i rozprzański, chorąży większy sieradzki, poseł na Sejm I Rzeczypospolitej
 Wojciech Łubieński (1856-1903) – ziemianin, poseł na sejm pruski